Grosschmid Géza (1872–1934) ügyvéd, királyi közjegyző, csehszlovákiai magyar szenátor,
Radványi Géza (1907–1986) rendező születési neve, előbbi fia
Grosschmid Géza (1918–1992) egyetemi tanár, máltai lovag